Erny ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Erny (1884–1956), Schweizer Politiker (FDP)
 Hansjörg Erny (1934–2019), Schweizer Journalist und Buchautor 
 Helga Erny (1931–2021), deutsche Leichtathletin

Siehe auch:
 Erni (Begriffsklärung)
 Ernie
 Erney